Ломадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Ломадзе, Карл Мелентьевич (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ломадзе, Тина Ясоновна (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.
 Ломадзе, Юрий (род. 1996) — грузинский борец греко-римского стиля.